Das Hobart International 2020 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2020. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 13. bis zum 18. Januar 2020 in Hobart statt, zeitgleich mit dem Adelaide International in Adelaide.

Titelverteidigerinnen waren Sofia Kenin im Einzel sowie die Paarung Chan Hao-ching/Latisha Chan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2020 fand am 11. und 12. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Hobart
Hobart City